Ліга Еровнулі 2019 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Грузії. Титул чемпіона здобуло Динамо (Тбілісі).

Учасники

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати

Тури 1-18

Тури 19-36

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5/11 грудня 2019

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Ліга Еровнулі на soccerway 

2019
Грузія
2019 у Грузії